Митрополи́т Пантелеи́мон (, в миру Михаи́л Калафа́тис ; род. 1943, , Греция) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Ксантийский и Перифеорийский (с 1995).

Биография 
Родился в 1943 году в Петрокерасе, в Халкидики, в Греции.

В 1967 году окончил юридический факультет Аристотелевского университета в Салониках, а в 1973 году — богословский факультет того же университета.

В 1970 году последовательно был хиротонисан во диакона и пресвитера и служил проповедником в Спарте, в Монемвасийской и Спартанской митрополии.

Позднее был директором семинарии в Кавале и протосинкеллом в Филиппской митрополии, а также игуменом Успенского в монастыря на Тасосе.

В 1995 году Священным синодом Элладской православной церкви был избран митрополитом Ксантийским и Перифеорийским. 29 января 1995 года состоялась его архиерейская хиротония. Хиротонию возглавил митрополит Драмский Дионисий (Кирацос).

1 февраля 2001 года получил степень почётного доктора .

Вошёл в «Список сослуживших с украинскими раскольниками иерархов Элладской Православной Церкви», распространённый циркулярным письмом Московской патриархии 8 ноября 2022 года, «с кем не благословляется молитвенное и евхаристическое общение и в епархии которых также не благословляется совершение паломнических поездок».

Примечания 

Выпускники юридического факультета Салоникийского университета
Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Ксантийская митрополия